Mundari steht für:

 Mundari (Volk), Volksgruppe im Südsudan, Afrika
 Mundari, Sprache der Mundari, ein Dialekt des Bari (Sprache)
 Mundari (Sprache) des indigenen Volks der Munda in Südasien